Пивненко — фамилия. Известные носители:
 Пивненко, Богдана Ивановна (род. 1977) — украинская скрипачка, народный артист Украины (2018).
 Пивненко, Валентина Николаевна (род. 1947) — российский политик, депутат Государственной думы (с 2000).
 Пивненко, Василий Арсентьевич (1914—1993) — советский пастух, животновод, Герой Социалистического Труда (1966).
 Пивненко, Григорий Прокопович (1906—1997) — советский фармацевт, директор Харьковского фармацевтического института (1960—1971).
 Пивненко, Николай Александрович (род. 1968) — российский актёр, журналист и педагог; шеф-редактор передачи «Было время» телеканала «Ностальгия», удостоенной премии «Золотой луч» (2010).
 Пивненко, Сергей Сергеевич (род. 1984) — украинский футболист.